Натуральне число 684
 684 рік до нашої ери
 684 рік нашої ери